Альянде (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 342,24 км². Население — 2031 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento de Allande
 Federación Asturiana de Concejos
 Concejo de Allande

Муниципалитеты Астурии